Il pianista, romanzo autobiografico di Władysław Szpilman, pubblicato per la prima volta nel 1946.
Il pianista, il film di Roman Polański tratto dal libro di Szpilman nel 2002 e vincitore di numerosi premi.
Il pianista (Someone to Watch Over Me), episodio della quarta stagione di Battlestar Galactica.